Az első custozzai csata 1848. július 22–25. között zajlott le a Károly Albert király vezette szárd-piemonti haderő és Radetzky tábornagy által vezetett osztrák Déli Hadsereg között.
 A második custozzai csata 1866. június 24-én zajlott le az Olasz Királyság hadereje és az Albert főherceg tábornagy által vezetett osztrák Déli Hadsereg között.